Clement eller Clément är ett namn, som kan vara både för- och efternamn. Clement är en form av Klemens.

 Clément (varumärke) – ett varumärke för rom

Förnamn 
 Clément Janequin (ca 1485-1558) fransk tonsättare
 Clément Marot (1496-1544) fransk poet
 Clement Storer (1760-1830) amerikansk politiker, senator
 Clement Comer Clay (1789-1866) amerikansk jurist och guvernör
 Clement Claiborne Clay (1816-1882) amerikansk jurist och senator
 Clément-Auguste Andrieux (1829-1880) fransk illustratör
 Clement Evans (1833-1911) sydstatsgeneral under amerikanska inbördeskriget, historiker
 Clement Cotterill Scholefield (1839-1904) engelsk (anglikansk) präst och koralkompositör
 Clément Rodier (1839–1904) fransk ordensbroder och växtföräldlare som tog fram klementinen 
 Clément Ader (1841-1925) fransk flygplanskonstruktör
 Clément Duval (1850-1935) fransk anarkist
 Clément Colson (1853-1939) fransk nationalekonom
 Clément Huart (1854-1926) fransk orientalist
 Clement B. Shaw (1858-?) amerikanska översättare av svensk poesi
 Clement Calhoun Young (1869-1946) amerikansk politiker, guvernör i Kalifornien
 Clément Duvernois (1836-1879) fransk journalist och politiker
 Clement Attlee (1883-1967) brittisk premiärminister
 Clement Greenberg (1909-1994) amerikansk konstkritiker
 Clement Zablocki (1912-1983) amerikansk demokratisk kongressledamot 
 Clément Harari (1919-2008) fransk skådespelare
 Clement Freud (1924-2009) engelsk radio- och TV-personlighet
 Clement Leroy Otter (född 1942) amerikansk politiker, guvernör i Idaho
 Clement Chukwu (född 1973) nigeriansk kortdistanslöpare
 Clément Lhotellerie (född 1986) fransk tävlingscyklist
 Clément Chantôme (född 1987) fransk fotbollsspelare
 Clément Grenier (född 1991) fransk fotbollsspelare

Efternamn 
 Skeppar Clement (1485-1536) dansk kapare
 Jacques Clément (1567-1589) fransk dominikanmunk och kungamördare
 Jean-Pierre Clément (1809-1870) fransk historiker
 Percival Clement (1846-1927) amerikansk politiker, guvernör i Vermont
 Frank Clement (racerförare) (1886–1970) från Storbritannien
 René Clément (1913-1996) fransk filmregissör
 Frank G. Clement (1920-1969) amerikansk politiker, guvernör
 Hal Clement (1922-2003) amerikansk science fiction-författare
 Jack Clement (1931-2013) amerikansk musiker och skivproducent
 Aurore Clément (född 1945) fransk skådespelerska
 Frank Clement (löpare) (född 1952) från Skottland
 Jennifer Clement (född 1960) amerikansk-mexikansk författare
 Jemaine Clement (född 1974) nyzeeländsk musiker och skådespelare
 Philippe Clement (född 1974) belgisk fotbollsspelare
 Arnaud Clément (född 1977) fransk tennisspelare
 Clément Beaud (född 1980) fotbollsspelare från Kamerun
 Stef Clement (född 1982) nederländsk tävlingscyklist
 Kerron Clement (född 1985) trinidadsk-amerikansk löpare

Mellannamn 
 Charles Clément Bervic eller Balvay (1756-1822) fransk kopparstickare
 Thomas Clement Fletcher (1827-1899) amerikansk politiker, guvernör i Missouri
 George Clement Perkins (1839-1923) amerikansk politiker, guvernör i Kalifornien
 Clement Cotterill Scholefield (1839-1904) 
 Jules-Clément Chaplain (1839-1909) fransk medaljgravör
 Wallace Clement Sabine (1868-1919) amerikansk akustiker
 Rawghlie Clement Stanford (1879-1963) amerikansk politiker, guvernör i Arizona
 Toubé Clément Dakio (född 1939) partiordförande i Burkina Faso

Se även 
 Clements
 Saint-Clement